Dufau pode se referir a:

Clémentine-Hélène Dufau (1869-1937) - pintora francesa
Fortuné Dufau (1770-1821) - pintor neoclássico francês
Gérard Dufau (1924-2002) - jogador e treinador de rugby

Desambiguações de sobrenomes